Love Again (del inglés «Amor otra vez») puede referirse a: 

 Love Again, canción del grupo surcoreano Miss A. 
 Love Again, canción de la cantante canadiense Kreesha Turner.
 Love Again, canción del grupo alemán Tok Tok Tok.
 Love Again, canción de la cantante inglesa Dua Lipa.